FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2014. bilo je 11. izdanje Svjetskog klupskog prvenstva, globalnog nogometnog natjecanja kojeg organizira FIFA, gdje se natječe šest prvaka svojih kontinenata, uz prvaka države domaćina. Domaćin je drugu godinu zaredom bio Maroko, a prvenstvo se održalo od 10 do 20. prosinca 2014.

Pobjednik prvenstva po prvi put u svojoj povijesti postao je španjolski Real Madrid, pobijedivši argentinski San Lorenzo s 2:0 u finalu. Madridski je klub tako osvojio tako svoj četvrti svjetski naslov, nakon pobjeda u bivšem Interkontinentalnom kupu 1960., 1998. i 2002., izjednačivši Milanov rekord.

Izbor za domaćina
Četiri su se države kandidirale za domaćinstvo prvenstava 2013. i 2014.; s tim da se domaćinstvo dijelilo na razdoblje od dvije godine:

 Južnoafrička Republika
 (domaćini prvenstava 2009. i 2010.)

FIFA je u listopadu 2011. najavila odustajanje Irana, Južne Afrike i Ujedinjenih Arapskih Emirata od kandidature, ostavivši tako Maroko kao jedinog kandidata. 17. prosinca 2011., FIFA je službeno objavila da je Maroko domaćin dvaju prvenstava.

21. kolovoza 2014., FIFA je izjavom potvrdila marokansko domaćinsvo, unatoč glasinama da će Maroko odustati od natjecanja zbog epidemije ebole u Zapadnoj Africi 2014. Maroko je iz tog razloga odustao od domaćinstva Afričkog kupa nacija 2015., ali ne od Svjetskog klupskog prvenstva s obizrom da sudionici prvenstva ne dolaze iz država pogođenih epidemijom.

Momčadi u natjecanju

Stadioni
Stadioni Svjetskog klupskog prvenstva 2014. nalazili su se u gradovima Rabat i Marrakech.

Suci
Suci imenovani za FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2014. bili su:

Utakmice

''Svi termini su po zapadnoeuropskom vremenu (UTC±0).

Razigravanje za četvrtfinale

Četvrtfinale
Ždrijeb u kojem su se odeđivali položaji četvrtfinalista održan je 11. kolovoza 2014. u 19:00 po zapadnoeuropskom vremenu (UTC+1), u hotelu La Mamounia u Marrakechu.

Polufinale
Prvi se polufinalni susret trebao igrati na stadionu Prince Moulay Abdellah u Rabatu, ali je premješten na Stade de Marrakech u Marrakechu zbog lošeg stanja terena.

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci

2 gola
 Gareth Bale (Real Madrid)
 Sergio Ramos (Real Madrid)
 Gerardo Torrado (Cruz Azul)

1 gol
 Ángel Berlanga (Auckland City)
 Ryan De Vries (Auckland City)
 John Irving (Auckland City)
 Mariano Pavone (Cruz Azul)
 Joao Rojas (Cruz Azul)
 Karim Benzema (Real Madrid)

1 gol (nast.)
 Isco (Real Madrid)
 Pablo Barrientos (San Lorenzo)
 Mauro Matos (San Lorenzo)
 Abdelmalek Ziaya (ES Sétif)
 Romeo Castelen (Western Sydney Wanderers)
 Iacopo La Rocca (Western Sydney Wanderers)
 Vitor Saba (Western Sydney Wanderers)

Autogol
 Daniel Mullen (Western Sydney Wanderers, zabio za ES Sétif)

Nagrade

Izvori

Vanjske poveznice

Prvenstvo 2014.